Spit ist der Familienname folgender Personen:
 Lize Spit (* 1988), belgische Schriftstellerin
 Nicolaus Spit (1853–1929), niederländischer Geistlicher, Bischof von Deventer
 Wim Spit (1924–2013), niederländischer Gewerkschaftsfunktionär

Spit steht für:
 Spit (Kartenspiel), Legespiel
 The Spit, Isthmus von Gibbs Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Spit (Antarktika), Landspitze an der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Spit (Film), Kurzfilm von Sarah Miro Fischer (2021)

SPIT steht als Abkürzung für
 Spam over Internet Telephony

Siehe auch:
 Spit Point
 Spitt